La Coppa del Mondo di scacchi 2009 è stato un torneo di qualificazione al campionato del mondo 2012.

Si è svolto dal 20 novembre al 14 dicembre a Chanty-Mansijsk, in Russia, con un torneo ad eliminazione diretta cui hanno partecipato 128 giocatori.

È stato vinto da Boris Gelfand, che ha così conquistato il diritto di partecipare al torneo dei candidati che determinerà lo sfidante del campione del mondo.

Contesto 
La Coppa del Mondo è stata sempre presente nei formati annunciati per il campionato del mondo 2011. Inizialmente era previsto che il vincente fosse direttamente lo sfidante al titolo di campione del mondo, ma, in seguito alle proteste dei più importanti Grandi Maestri, fu deciso che il vincitore avrebbe affrontato il vincente del FIDE Grand Prix in un match dei candidati. Successivamente si stabilì che il vincitore della Coppa del Mondo sarebbe stato uno degli otto giocatori a partecipare al torneo dei candidati.

Formato 
Il formato della Coppa del Mondo ricalca quello delle precedenti edizioni del 2005 e del 2007, nonché dei campionati mondiali organizzati dalla FIDE tra il 1998 e il 2004: un torneo ad eliminazione diretta in cui ogni sfida è decisa da un numero limitato di partite a tempo di riflessione lungo, seguito eventualmente da partite semilampo e lampo.

Il regolamento prevede che nei primi turni si giochino:
due partite in cui ogni giocatore ha a disposizione 90 minuti per le prime 40 mosse e trenta minuti per finire, con 30 secondi di incremento a mossa;
in caso di parità, quattro partite in cui ogni giocatore ha 25 minuti più 10 secondi a mossa;
in caso di ulteriore parità, due partite a 5 minuti più 3 secondi per mossa: questa fase può essere ripetuta fino ad un massimo di cinque volte;
infine, una partita Armageddon, in cui il Bianco riceve 5 minuti di tempo, il Nero 4 ma quest'ultimo passa il turno anche in caso di patta.

Le partite a tempo lungo si giocano in due giorni separati, mentre gli spareggi vengono giocati tutti nel giorno successivo.

La finale segue le stesse regole, ad eccezione del fatto che verranno giocate quattro partite a tempo lungo anziché due.

Montepremi 
Il montepremi di questa competizione è molto alto: 1.600.000 USD, da dividere come segue:
 ai 64 perdenti del 1º turno: 6.000 USD
 ai 32 perdenti del 2º turno: 10.000 USD
 ai 16 perdenti del 3º turno: 16.000 USD
 agli 8 perdenti degli ottavi di finale: 25.000 USD
 ai 4 perdenti dei quarti di finale: 35.000 USD
 ai 2 perdenti della semifinale: 50.000 USD
 al perdente della finale: 80.000 USD
 al vincitore: 120.000 USD

Il regolamento prevede che il 20% dei premi dovrà essere versato alla FIDE.

Giocatori partecipanti 
I qualificati sono stati:
i primi tre classificati della Coppa del Mondo 2007 (Gata Kamskij, Aleksej Širov, Sergej Karjakin);
la campionessa del mondo femminile (Aleksandra Kostenjuk);
i campioni del mondo juniores del 2007 (Ahmed Adly) e del 2008 (Abhijeet Gupta);
69 giocatori dai campionati continentali:
46 dai campionati europei del 2008 e del 2009;
7 dai campionati panamericani del 2008 e del 2009;
10 dal campionato asiatico 2009;
6 dal campionato africano 2009;
21 dai campionati zonali (12 dalle Americhe e 9 dall'Asia e dall'Oceania);
22 giocatori scelti in base al rating Elo;
6 nominati dal presidente della FIDE Kirsan Iljumžinov (Ray Robson, Vladislav Tkačëv, Ehsan Ghaem Maghami, Fabiano Caruana, Ivan Čeparinov, Yannick Pelletier);
4 nominati dal comitato organizzatore (Aleksej Pridorožnyj, Aleksej Bezgodov, Nikolaj Kabanov, Andrej Obodčuk).

Tra i giocatori di vertice che non partecipano, Anand, Topalov e Aronyan sono già qualificati per la fase successiva del campionato, mentre Kramnik, Lékó, Adams, Nakamura e Ni Hua hanno rifiutato per giocare un torneo a Londra tra il 7 e il 15 dicembre.

Lista 
I giocatori sono elencati in ordine di seed, basato sul loro punteggio Elo a novembre 2009 (indicato loro accanto); sono tutti Grandi Maestri, eccetto dove indicato altrimenti.

Boris Gelfand (), 2758
Vüqar Həşimov (), 2758
Pëtr Svidler (), 2754
Aleksandr Morozevič (), 2750
Teymur Rəcəbov (), 2748
Vasyl' Ivančuk (), 2739
Ruslan Ponomarëv (), 2739
Aleksandr Griščuk (), 2736
Dmitrij Jakovenko (), 2736
Wang Yue (), 2734
Pavlo El'janov (), 2729
Sergej Karjakin (), 2723
Şəhriyar Məmmədyarov (), 2719
Aleksej Širov (), 2719
Leinier Domínguez (), 2719
Sergey Movsesyan (), 2718
Maxime Vachier-Lagrave (), 2718
Evgenij Alekseev (), 2715
Evgenij Tomaševskij (), 2708
Wang Hao (), 2708
David Navara (), 2707
Vladimir Malachov (), 2706
Étienne Bacrot (), 2700
Sergej Rublëvskij (), 2697
Baadur Jobava (), 2696
Aleksandr Motylëv (), 2695
Gata Kamskij (), 2695
Nikita Vitjugov (), 2694
Viktor Bologan (), 2692
Arkadij Naiditsch (), 2689
Bu Xiangzhi (), 2682
Judit Polgár (), 2680
Liviu-Dieter Nisipeanu (), 2677
Gabriel Sargsyan (), 2676
Aleksandr Oniščuk (), 2672
Ivan Čeparinov (), 2671
Zachar Jefymenko (), 2668
Emil Sutovskij (), 2666
Evgenij Naer (), 2666
Sergej Tivjakov (), 2664
Oleksandr Areščenko (), 2664
Krishnan Sasikiran (), 2664
Il'ja Smiryn (), 2662
Volodymyr Baklan (), 2655
Surya Shekhar Ganguly (), 2654
Alexandr Fier (), 2653
Laurent Fressinet (), 2653
Georg Meier (), 2653
Boris Gračëv (), 2652
Fabiano Caruana (), 2652
Ivan Sokolov (), 2652
Vadim Milov (), 2652
Artëm Timofeev (), 2651
Ėrnesto Inarkiev (), 2645
Boris Savčenko (), 2644
Michail Kobalija (), 2643
Vladislav Tkačëv (), 2642
Pavel Tregubov (), 2642
Wesley So (), 2640
Julio Granda Zúñiga (), 2640
Viktor Láznička (), 2637
Dmitrij Andrejkin (), 2636
Rauf Məmmədov (), 2634
Farrukh Amonatov (), 2631
Sergej Volkov (), 2629
Zhou Jianchao (), 2629
Tomi Nyback (), 2628
Ioannis Papaioannou (), 2628
Konstantin Sakaev (), 2626
Qədir Hüseynov (), 2625
Varowžan Hakobyan (), 2624
Lê Quang Liêm (), 2624
Chanda Sandipan (), 2623
Jurij Šul'man (), 2623
Jan Gustafsson (), 2622
Rafael Leitão (), 2621
Parimarjan Negi (), 2620
Serhij Fedorčuk (), 2619
Lázaro Bruzón (), 2619
Mateusz Bartel (), 2618
Tigran Petrosyan (), 2615
Sanan Sjugirov (), 2612
Aleksandr Chalifman (), 2612
Anton Filippov (), 2607
Alexander Shabalov (), 2606
Jaan Ehlvest (), 2606
Erwin l'Ami (), 2606
Fidel Corrales Jiménez (), 2605
Eduardo Iturrizaga (), 2605
Ehsan Ghaem Maghami (), 2603
Zhou Weiqi (), 2603
Gilberto Milos (), 2603
Jurij Kryvoručko (), 2602
Diego Flores (), 2602
Li Chao (), 2596
Constantin Lupulescu (), 2591
Duško Pavasović (), 2590
Yannick Pelletier (), 2589
Hou Yifan (), 2588
Ahmed Adly (), 2583 (J07)
Abhijeet Gupta (), 2578 (J08)
Rogelio Antonio (), 2574
Robert Hess (), 2572
MI Ray Robson (), 2567
Iván Morović (), 2562
Friso Nijboer (), 2561
Bassem Amin (), 2553
Darwin Laylo (), 2552
Joshua Friedel (), 2551
Aleksandr Ivanov (), 2539
MI Aleksej Pridorožnyj ()
Yu Shaoteng (), 2529
Yu Yangyi (), 2527
David Smerdon (), 2525
Abhijit Kunte (), 2522
Aleksandra Kostenjuk (), 2516
MI Andrés Rodríguez (), 2508
Mohamad Al Sayed (), 2504
Nikolaj Kabanov (), 2501
Aimen Rizouk (), 2500
MI Sriram Jha (), 2497
Essam El Gindy (), 2493
Aleksej Bezgodov (), 2484
MI Mohamed Ezat (), 2472
MI Khaled Abdel Razik (), 2469
MI Jean Hébert (), 2420
MI Walaa Sarwat (), 2405
MI Andrej Obodčuk (), 2404

Turni 1-4

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Turni finali

Finale

Note

Collegamenti esterni 

Scacchi nel 2009
Qualificazioni ai campionati del mondo di scacchi
 2009
Competizioni sportive a Chanty-Mansijsk
Scacchi in Russia